

Ворм-Спрінгс — місто, штат Джорджія
 Ворм-Спрінгс — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Ворм-Спрінгс — переписна місцевість, штат Орегон
 Ворм-Спрінгс — переписна місцевість, штат Вірджинія